Vingt steht für
André Vingt-Trois (* 1942) Erzbischof von Paris
Société des Vingt, belgische Künstlervereinigung
Siehe auch:
 Zwanzig (Begriffsklärung)